Салий:
 Са́лий (лат. salius) — представитель древнеримской жреческой коллегии салиев.

Фамилия 
 Салий, Александр Иванович (1952—2013) — российский политик, депутат Государственной думы России второго и третьего созывов (1995—2003) от КПРФ.
 Салий, Иван Николаевич (1943—2020) — украинский политик, народный депутат Украины I и III созывов.
 Салий, Юрий Яковлевич (1886—1972) — российский военнослужащий, участник Первой мировой войны, полный кавалер знака отличия ордена Святого Георгия.

См. также 
 Салим